Община Мерошина () е административна единица в Централна Сърбия, Нишавски окръг. Заема площ от 193 км2. Административен център е село Мерошина.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Мерошина възлиза на 13 463 души. Гъстотата е 72,37 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 27 населени места.

Бележки